Тайгоно̀с () е полуостров в Североизточен Сибир, влизащ административно в състава на Магаданска област и Камчатски край (източната част на полуострова) на Русия. Вдава се на около 200 km във водите на залива Шелихов на Охотско море между Гижигинска губа на запад и Пенжинска губа на изток и югоизток. За северна граница се приемат долините на реките Авекова (влива се в Гижигинска губа) и Колиман (десен приток на Парен, вливаща се в Пенжинска губа). Ширина до 120 km. Максимална височина 1484 m, в източната му част. Основните реки текат на югоизток (Тилнаваям, Кичаваям, Вавачун, Кенгевеем и др.), вливащи се в Пенжинска губа. Покрит е с планинска арктическа тундра.

Вижте също 
 Национален Атлас на Русия. Полуостров Камчатка

Източници 

Полуострови в Русия
География на Магаданска област
География на Камчатски край